Тодорци може да се отнася за:

 Тодорци, на гръцки Теодораки, село в дем Мъглен (Алмопия);
 Тодорци, на гръцки Теодорици, бивше село в Беласица, Гърция.